

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8
 Czarnowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Zławieś Wielka
 Czarnowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie
 Czarnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Czarnowo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Pomiechówek
 Czarnowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo
 Czarnowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Czarnowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Czarnowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice

Zobacz też 
 Czarnowo-Biki, Czarnowo-Dąb, Czarnowo-Undy, Czarnowo Średnie, Czarnowo Wielkie, Czarnów, Nowe-Czarnowo, Stare-Czarnowo